Ha habido varios gobernantes llamados Enrique II:
 Enrique II de Baviera (951-995), duque de Baviera;
Enrique II del Sacro Imperio Romano Germánico (973–1024), también conocido como Enrique III de Alemania y Enrique IV de Baviera, fue rey germánico y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el último del linaje de los Otones. Es considerado santo por la Iglesia católica;
Enrique II de Meissen (1103-1123), margrave de Meissen;
Enrique II de Austria (1107-1177), margrave de Austria y duque de Baviera;
Enrique II de Lovaina (1020-1078), duque de Lovaina.
Enrique II de Inglaterra (1133–1189), rey de Inglaterra desde 1154 hasta su muerte;
Enrique II de Champaña (1166-1197), conde de Champaña y rey de Jerusalén;
Enrique II el Piadoso (¿?–1241), duque de Silesia y Gran Duque de toda Polonia (1238–1241);
Enrique II de Brabante (1207-1248), duque de Brabante;
Enrique II de Hesse (1299-1376), landgrave de Hesse desde 1328;
Enrique II de Castilla (1333/1334–1379), primer rey de la dinastía Trastámara, también llamado Enrique de Trastámara, Enrique el Fratricida o el de las Mercedes;
Enrique II de Navarra (1503–1555), rey de Navarra (1518–1555, aunque sólo ejerció su poder sobre la Baja Navarra), conde de Foix, de Périgord, de Bigorra, de Albret y Vizconde de Bearn, Tursan, Gabardan, Tartas y Limoges;
Enrique II de Francia (1519–1559), fue reconocido duque de Bretaña en 1536 (sin coronación), coronado rey de Francia en 1547 en Reims;
Enrique II de Borbón-Condé (1588–1646), tercer príncipe de Condé;
Enrique II de Montmorency (1595–1632), fue almirante de Francia a los diecisiete años, virrey de Nueva Francia y gobernador del Languedoc;
Enrique II de Orleans (1595–1663), conocido como Enrique II de Valois-Longueville;
Enrique II de Guisa (1614-1664), duque de Guisa.